Walsroder Straße ist die Bezeichnung für verschiedene Verkehrswege, darunter

 Walsroder Straße (Langenhagen), Hauptverkehrsstraße in Langenhagen im Verlauf der historischen Chaussee von Hannover nach Stade
 Walsroder Straße (Soltau), eine der Hauptausfallstraßen der Stadt Soltau